Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1937/38 werd beslist via de kampioenscompetitie met Feijenoord als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke Heracles, PSV van Zuid, en Feijenoord en DWS van respectievelijk West I en West II.

Op de slotdag van de kampioenscompetitie werd de titel beslist in een rechtstreeks duel tussen de beide koplopers. Uiteindelijk won Feijenoord in Almelo met 0-2 van Heracles en werd het zo voor de vierde keer landskampioen.

De karakteristieken van de kampioenswedstrijd: 26-05-1938: Heracles – Feijenoord 0-2 (0-1).
Opstelling Heracles: Dekkers; Knoef, Koldewijn; Entjes, Lasscher, Volkering; Schipper, Schlosser, De Jong, Van der Veen, Jaarsma.
Opstelling Feijenoord: Van Male; De Groot, Van der Heide; Paauwe, Kuppen, Van Heel; Vrauwdeunt, Vente, Kantebeen, De Vroet, Linssen.
Scoreverloop: 0-1 Vrauwdeunt (29e), 0-2 Vrauwdeunt (85e).
Scheidsrechter: Boeree.
Toeschouwers: 19.000.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1937/38
Competitievoetbal 1937/38